Михаи́л Горо́хов:
 Горохов, Михаил Семёнович (1909—1994) — советский учёный в области механики.
 Горохов, Михаил Фёдорович (1917—1980) — Герой Социалистического Труда.